Paulys Real-Encyclopädie der Klassischen Altertumswissenschaft, (), чаще называется Pauly-Wissowa () или просто RE — немецкая энциклопедия классической древности. Вместе со своими приложениями включает более ста томов.

История издания 
Первый том был издан  в 1837 году, переиздан в 1839 году. Паули умер в 1845 году, его работа осталась неоконченной, и  и Вильгельм Тейффель завершили её в 1852 году. Первое издание энциклопедии содержало шесть томов. Второе издание, готовившееся в 1861—1866 годах, так никогда и не было закончено, издан был лишь один том в двух частях.

В 1890 году Георг Виссова начал новое, более впечатляющее издание. Планировалось, что оно будет закончено в течение десяти лет, однако последний из 83 томов вышел в 1978 году, а том с оглавлением — в 1980 году. Каждая статья была написана признанным специалистом в своей области, но, что неудивительно для работы, выходившей на протяжении жизни трёх поколений, многие положения ранних статей устаревали к моменту выхода более поздних томов. Многие статьи в энциклопедии были написаны Фридрихом Мюнцером.

Цена и размер Паули-Виссова были весьма внушительны, и в 1964—1975 годах издательство «Alfred Druckenmüller Verlag» выпустило сокращённое издание в пяти томах «Der Kleine Pauly» ().

Обновлённая версия под названием «Der Neue Pauly» (), содержащая 18 томов (из которых только 15 были плановыми) и оглавление, выходила с 1996 по 2003 года. С 2004 года появляются дополнительные тома (было запланировано 7). Английская версия, «Brill’s New Pauly», была опубликована в период с 2002 по 2014 годы.

Издания

1-е издание 

Первое издание «Real-Encyclopädie der classischen Alterthumswissenschaft in alphabetischer Ordnung», называемое в академической среде «Ur-Pauly», подготовлено А. Паули вместе с К. Вальцем и В. З. Тейффелем. Энциклопедия публиковалась в Штутгартском издательстве «J.B. Metzler Verlag».

 Band 1: A & B. — 1837. — VIII, 1224, [2] S.
 Band 1: A & B. — 1839. — VIII, 1224, [2] S.
 Band 2: C & D. — 1842. — II, 1327, [2] S.
 Band 3: E — H. — 1844. — II, 1572, [2] S.
 Band 4: J — Mez (1846)
 Band 5: Mi — Pot (1848)
 Band 6: (1852)
 Abtheilung: Pr — Στοῖαι
 Abtheilung: Stoici — Zythum

2-е издание, полностью переработанное 
Второе издание «Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft in alphabetischer Ordnung» готовилось под редакцией В. З. Тейффеля. Опубликованы были только две части первого тома до словарной статьи «Byzinus».

 Band 1
 Hälfte: A — Apollinopolis. — 1862—1864. — VIII, 1252, [1] S.
 Hälfte: Apollo — Byzinus. — 1866. — II, 1253—2625, [1], XIII, [1] S.

Neue Bearbeitung 
«Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft : neue Bearbeitung» (Pauly-Wissowa / RE) — многотомное издание, инициированное Г. Виссова, и издававшееся на протяжении восьмидесяти четырёх лет с 1894 по 1978. К написанию статей энциклопедии было привлечено в общей сложности более 1100 признанных историков-антиковедов и филологов-классиков. Ряд статей имеют характер небольших монографий из-за их длины. Всего было издано 67 томов и 15 томов-дополнений, 3 тома-регистра опубликованы в 1980, 1997 и 2000 годах. Указатель к приложениям и томам-дополнениям издан в Чикаго в 1976 Джоном П. Мёрфи (переиздан в 1980). Лексикон впервые появился в издательстве «J.B. Metzler Verlag», а затем в издательстве «Alfred Druckenmüller Verlag».

Der Kleine Pauly 

Сокращённое пятитомное издание «» (KIP) опубликованное издательством «Alfred Druckenmüller Verlag» в 1964—1975 годах. Классический филолог Конрат Циглер (1884—1974) начал издавать «Малый Паули» после завершения 24-го тома RE. После того как «Малый Паули» был переиздан в 1979 году (ISBN 3-423-05963-X) в мягкой обложке в Мюнхене издательством «Deutscher Taschenbuch Verlag», пятитомник получил широкое распространение среди студентов, преподавателей и других заинтересованных сторон. Энциклопедия продолжает переиздаваться репринтным способом.

 Band 1: Aachen — Dichalkon. — 1964. — XXVI S., 1558 Sp.
 Band 2: Dicta Catonis — Iuno. — 1967. — 1584 Sp.
 Band 3: Iuppiter — Nasidienus. — 1969. — 1584 Sp.
 Band 4: Nasidius — Scaurus. — 1972. — 1588 Sp.
 Band 5: Schaf — Zythos und Nachträge. — 1975. — 1652 Sp.

Der Neue Pauly 

После того, как «J.B. Metzler Verlag» вернуло все права на RE, издательство начиная с 1996 года публикует новую энциклопедию древностей — «Der Neue Pauly : Enzyklopädie der Antike» (DNP) (ISBN 3-476-01470-3 (серия)). В отличие от своих предшественников, «Новый Паули» фокусируется на классической древности, но значительно расширяет спектр. Аспекты греко-римского мира в древних ближневосточных и египетской культурах рассматриваются более детально; в энциклопедию теперь включены вопросы взаимодействия античного мира с соседними народами и культурами (семиты, кельты, германцы, славяне), а также византийские исследования. Древний иудаизм, раннее христианство и зарождающийся ислам рассматриваются более пристально.

 Band 1—12: Античность А — Z (Том 12 в 2 подтомах)
 Band 1: Altertum, A—Ari. — 1996. — LIII S., 1154 Sp. — ISBN 3-476-01471-1.
 Band 2: Altertum, Ark—Ci. — 1997. — XII S., 1226 Sp. — ISBN 3-476-01472-X.
 Band 3: Altertum, Cl—Epi. — 1997. — LI S., 1180 Sp. — ISBN 3-476-01473-8.
 Band 4: Altertum, Epo—Gro. — 1998. — XII S., 1252 Sp. — ISBN 3-476-01474-6.
 Band 5: Altertum, Gru—Iug. — 1998. — XI S., 1214 Sp. — ISBN 3-476-01475-4.
 Band 6: Altertum, Iul—Lee. — 1999. — XII S., 1222 Sp. — ISBN 3-476-01476-2.
 Band 7: Altertum, Lef—Men. — 1999. — XII S., 1267 Sp. — ISBN 3-476-01477-0.
 Band 8: Altertum, Mer—Op. — 2000. — XI S., 1276 Sp. — ISBN 3-476-01478-9.
 Band 9: Altertum, Or—Poi. — 2000. — XI S., 1194 Sp. — ISBN 3-476-01479-7.
 Band 10: Altertum, Pol—Sal. — 2001. — XI S., 1278 Sp. : ill. — ISBN 3-476-01480-0.
 Band 11: Altertum, Sam—Tal. — 2001. — XI S., 1234 Sp. : ill. — ISBN 3-476-01481-9.
 Band 12/1: Altertum, Tam—Ve. — 2002. — XII S., 1172 Sp. : ill. — ISBN 3-476-01482-7.
 Band 12/2: Altertum, Ven—Z und Nachträge. — 2002. — XII S., 1192 Sp., [26] S. — ISBN 3-476-01487-8.
 Band 13—15: История искусства и науки A—Z (Том 15 в 3 подтомах)
 Band 13: Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte, A—Fo. — 1999. — LVI S., 1162 Sp. — ISBN 3-476-01483-5.
 Band 14: Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte, Fr—K. — 2000. — X S., 1158 Sp. — ISBN 3-476-01484-3.
 Band 15/1: Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte, La—Ot. — 2001. — X S., 1259 Sp. : ill. — ISBN 3-476-01485-1.
 Band 15/2: Rezeptions- und Wissenschaftsgeschicht, Pae—Sch. — 2002. — IX S., 1155 Sp. : zahlr. ill. — ISBN 3-476-01488-6.
 Band 15/3: Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte, Sco—Z und Nachträge. 2003. — XII S., 1334 Sp. : ill. — ISBN 3-476-01489-4.
 Band 16: Register. Listen. Tabellen [Register zu den Altertumsbänden des Neuen Pauly; Register zum Rezeptionsteil Band 4 der Supplemente]. — 2003. — VII S., 579 Sp. — ISBN 3-476-01486-X.

Supplementbände:

 Band 1: Herrscherchronologien der antiken Welt. Namen, Daten, Dynastien. — 2004. — XVI S., 360 S. — ISBN 3-476-01912-8.
 Band 2: Geschichte der antiken Texte. Autoren- und Werklexikon. — 2007. — X S., 662 S. — ISBN 3-476-02030-4.
 Band 3: Historischer Atlas der antiken Welt. — 2007. — XIX, 308 S. — ISBN 3-476-02031-2.
 Band 4: Register zur Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte. Register zu den Bänden 13 — 15/3 des Neuen Pauly. — 2005. — IX S., 396 S. — ISBN 3-476-02051-7.
 Band 5: Mythenrezeption. Die antike Mythologie in Literatur, Musik und Kunst von den Anfängen bis zur Gegenwart. — 2008. — IX S., 749 S. — ISBN 3-476-02032-0.
 Band 6: Geschichte der Altertumswissenschaften. Biographisches Lexikon. — 2012. — LXII S., 1475 Sp. — ISBN 3-476-02033-9.
 Band 7: Die Rezeption der antiken Literatur. Kulturhistorisches Werklexikon. — 2010. — XVIII S., 1275 Sp. — ISBN 3-476-02034-7.
 Band 8: Historische Gestalten der Antike. Rezeption in Literatur, Kunst und Musik. — 2013. — IX S., 1184 Sp. — ISBN 978-3-476-02468-8.
 Band 9: Renaissance-Humanismus. Lexikon zur Antikerezeption. — 2014. — XV S., 1182 Sp. — ISBN 978-3-476-02469-5.
 Band 10: Frühgeschichte der Mittelmeerkulturen. Historisch-archäologisches Handbuch. — 2015. — XIV S., 1275 Sp. — ISBN 978-3-476-02470-1.
 Band 11: Byzanz. Historisch-kulturwissenschaftliches Handbuch. — 2016. — XIV S., 1268 Sp. — ISBN 978-3-476-02422-0.
 Band 12: Militärgeschichte der griechisch-römischen Antike. Lexikon. — (готовится к изданию в октябре 2020). — ISBN 978-3-476-02471-8.
 Band 13: Das 18. Jahrhundert. Lexikon zur Antikerezeption in Aufklärung und Klassizismus. — 2018. — XVI S., 1208 Sp. : ill. — ISBN 978-3-476-02472-5.
 Band 14: Die Germanen und das Römische Reich. Historisch-archäologisches Lexikon. — (готовится к изданию в сентябре 2020). — ISBN 978-3-476-02473-2.

Brill’s New Pauly 
В период с 2002 по 2014 год публиковалась «Brill’s New Pauly : Encyclopaedia of the Ancient World» — английская версия «Нового Паули», издававшаяся нидерландским международным академическим издательством «». За перевод на английский язык отвечали Кристин Ф. Салазар (раздел — «Античность») и Фрэнсис Г. Джентри (раздел — «История искусства и науки»). Совокупно опубликовано 28 томов:15 томов в основной серии «Античность», 5 томов во вторичной серии «Классическая традиция», 2 индексных тома для каждой из этих серий и 6 дополнений.

«Новый Паули» и «Новый Паули от Brill» доступны по подписке on-line () на сайте brill.com.

См. также 
 Реальный словарь классических древностей
 Лексикон Рошера
 Кембриджская история Древнего мира

Примечания

Литература 
 August Pauly, Georg Wissowa, Wilhelm Kroll, Kurt Witte, Karl Mittelhaus, Konrat Ziegler, eds. Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft: neue Bearbeitung, Stuttgart: J. B. Metzler, 1894—1980.
 Hubert Cancik, Helmuth Schneider, eds., Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Das klassische Altertum und seine Rezeptionsgeschichte, Stuttgart: J.B. Metzler, 2003, 11611 pages. ISBN 3-476-01470-3.
 Hubert Cancik, Helmuth Schneider, Manfred Landfester, Christine F. Salazar, eds. Brill’s New Pauly: Encyclopaedia of the Ancient World, Brill, 2006. ISBN 90-04-12259-1.

Ссылки 

 Реальная энциклопедия классической древности в немецкой Викитеке.

Энциклопедии Германии
Энциклопедии на немецком языке
Исторические справочные издания
Историография Древнего Рима
Историография Древней Греции
Многотомные издания
Книги 1837 года
Словари и энциклопедии в общественном достоянии